Deux batailles d’Étampes ont eu lieu :
 Bataille d'Étampes (604) voit les Neustriens battus par la coalition de Thierry II et de Thibert II. 
 Bataille d'Étampes (1652) durant la Fronde, voit Turenne battre une armée frondeuse, privée de son chef Condé, le .